Centraal Stadion (Jekaterinenburg), een multifunctioneel sportstadion in Jekaterinenburg, Rusland;
Almatı Ortalıq Stadionı, ofwel het Centraal Stadion van Almaty;
Centraal Stadion (Tsjeljabinsk)
Centraal station, een spoorwegstation dat door meerdere spoorwegmaatschappijen bediend wordt en daarmee het belangrijkste station van een stad is.

Zie ook 
Zentralstadion (doorverwijspagina)